Bosznia-Hercegovina
 Radovčići, falu Srebrenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Radovčići, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében